Naselje u Srbiji:
 Kosjerić, naselje u sastavu općine Kosjerić, Zlatiborski upravni okrug, Središnja Srbija

Općina u Srbiji:
 Kosjerić (općina), općina u Zlatiborskom upravnom okrugu, Središnja Srbija